Влади́мир Дми́триевич Кузнецо́в (30 апреля (12 мая) 1887, Миасский завод, Оренбургская губерния — 13 октября 1963, Томск) — советский .

Профессор, академик АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1957), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), лауреат Сталинской премии (1942).

Биография 
Из семьи купца-промышленника.

Владимир Кузнецов окончил Петербургский университет в 1910 году с дипломом первой степени.

С 1910 по 1911 годы учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, где за год  получил зачёты по основным дисциплинам и спецкурсам.

С 1911 года работал в Томске, преподавал в Томском технологическом институте и на Сибирских высших женских курсах. С 1917 года — в Томском университете. С 25 июня по 1 сентября 1922 был временно исполняющим обязанности ректора университета. Заведующий кафедрой геофизики Томского университета (1921), профессор кафедры физики (1921), исполняющий обязанности декана (1923), декан (1924—1926, 1933—1936) физико-математического факультета Университета.

Магистр физики (1922), доктор физико-математических наук (1934).

В 1930 году — заведующий кафедрой физики медицинского факультета, в 1937 — заведующий кафедрой теоретической физики,
в 1938 — заведующий кафедрой экспериментальной физики, с 1939 по 1963 год — заведующий кафедрой металлофизики. Декан физического факультета (1949—1950).

В 1929 году возглавил организованный по его инициативе Сибирский физико-технический институт. Директор института (1929—1933, 1937—1960).

При организации Сибирского отделения АН СССР на первых выборах 28.03.1958 года избран действительным членом АН СССР.

Научная работа 
Основные работы посвящены изучению свойств твёрдых тел и явлений, происходящих в них при технологической обработке, изучению поверхностной энергии, твёрдости и др. свойств кристаллов, внутреннего трения в твёрдых телах, пластичности и прочности металлических моно- и поликристаллов, механизма кристаллизации и рекристаллизации, внешнего трения и износа металлов и сплавов, обработки металлов резанием. Разработка основ физической теории резания, теоретическое доказательство и экспериментальное подтверждение возможности скоростного резания металлов.

Интересные факты 
 В. Д. Кузнецов взвешивал на весах присланные на отзыв диссертации:
Тысячу раз предупреждал, чтобы не писали пухлых диссертаций
 До основания в 1957 году Сибирского отделения академии наук СССР В. Д. Кузнецов был единственным членом АН СССР (членом-корреспондентом), жившим за Уралом.

Награды 
 Первый в Томске Герой Социалистического Труда (1957)
 Три ордена Ленина (1944, 1954, 1957)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Святого Станислава III степени (1917)

Память 

Похоронен на Южном кладбище Томска.

В Томске в честь Владимира Кузнецова названы улица и Сибирский физико-технический институт.

Труды 
 Физика твёрдого тела, 2 изд., т. 1—5. — Томск, 1937—49 (с соавторами).
 Кристаллы и кристаллизация. — М., 1954.
 Поверхностная энергия твёрдых тел. — М., 1954.
 Наросты при резании и трении. — М., 1956.

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография в справочнике СО РАН
 Академик В. Д. Кузнецов
 Кузнецов Владимир Дмитриевич — Автобиография
 Фоторяд на сайте Фотоархив СО РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 

Заслуженные деятели науки РСФСР
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Ректоры Томского государственного университета
Сибирский физико-технический институт
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Похороненные на Южном кладбище Томска